Basilica di Santa Maria in Aracoeli  – basilica di Roma
 Chiesa di Santa Maria in Aracoeli (Milano)  – chiesa scomparsa di Milano
 Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli (San Marco d'Alunzio)  – chiesa a San Marco d'Alunzio
 Chiesa di Santa Maria in Araceli  – chiesa di Vicenza